Okino ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Okino (1959–2009), japanischer Fußballspieler
 Masaki Okino (* 1996), japanischer Fußballspieler